Darley steht für folgende
Orte
 Darley Abbey, Derbyshire
 Darley Dale, Derbyshire
 Darley Moor, Rennbahn in Derbyshire
 Darley (North Yorkshire), Nidderdale, North Yorkshire, England
 Darley (Shropshire), Shropshire, England

Personen
 Felix Octavius Carr Darley, (1822–1888), US-amerikanischer Illustrator
 Frederick Darley (1763–1847), Oberbürgermeister von Dublin
 George Darley (1795–1846), irischer Schriftsteller
 John M. Darley (1938–2018), US-amerikanischer Sozialpsychologe
 John Richard Darley (1799–1884), anglikanischer Bischof
 Julian Darley, US-amerikanischer Autor
 Thomas Darley (1664–1704), englischer Kaufmann und Vertreter der Levant Company in Aleppo

Weiteres
 Darley Arabian (1700 – ca. 1719), Zuchthengst und einer der drei Gründerväter des Englischen Vollbluts
 Darley Hills, Gebirgszug in der Ross Dependency, Antarktika